Паргелий (от  и  «солнце» — ложное солнце) или солнце с ушами — один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена).

Паргелический круг 

Паргелический круг — белый, светлый (иногда местами радужный) круг, огибающий все небо параллельно горизонту на высоте солнца.
Название обусловлено тем, что все паргелии располагаются на этом кругу.

Виды паргелиев 
 22° паргелии — один из самых распространенных элементов гало. Выглядят как два ярких радужных пятна на высоте солнца, примерно на том же расстоянии от солнца, что и малое гало (22°);
 вторичные паргелии — при наличии кристаллов в виде толстых ледяных пластинок яркие 22° паргелии могут создать свои ложные солнца (они будут располагаться уже на расстоянии 44° от солнца);
 120° паргелии — выглядят как точки на паргелическом круге на расстоянии 120° от солнца;
 паргелии Лилеквиста — утолщения на паргелическом круге на расстоянии 150—160° от солнца;
 антигелий — на расстоянии 180° от солнца.

Ложный восход 
Иногда паргелием ошибочно называют ложный восход солнца, когда ложное изображение солнца поднимается над горизонтом, в то время как само солнце ещё находится под ним. На самом деле это просто короткий солнечный столб, который может быть достаточно ярким, чтобы принять его за восходящее солнце. Аналогичное явление бывает и на закате.

Классические упоминания в литературе 
Феномен упомянут Шекспиром в «ГенрихеVI», в песне  из шубертовского цикла «Зимний путь», а также описан в рассказах Джека Лондона «Тропой ложных солнц» и «Тайна женской души» («Смок Беллью») .

В «Слове о полку Игореве» сказано, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землёй». Воины восприняли это как знак надвигающейся большой беды.

См. также 
 Антигелий (атмосферное явление)
 Ложная луна (парселена) — аналогичное паргелию явление у Луны
 Солнечный столб — другой элемент гало, который иногда путают с паргелием

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Видеоролик со вторичными паргелиями.
 3D панорама сложного гало с полным паргелическим кругом, Соловки, август 2013: https://web.archive.org/web/20130901064657/http://gnatyuk.ru/3d/galo/1.html

Атмосферные оптические явления